Это список рек Южной Африки.

В названии довольно часто встречается слово на африкаанс «-rivier». Другой распространенный суффикс «-kamma», от койсанского «река» (к названию часто добавляется термин «река»).

Зулусское слово «amanzi» (вода) также является частью некоторых названий рек.

На африкаансе термин «spruit» часто обозначает небольшие реки.

Список

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Гидрология
 South Africa clickable map
 ГИС-данные и карта всех рек ЮАР
 FROC — эталонная частота встречаемости видов рыб в Южной Африке

 
ЮАР
ЮАР